Сен-Жан-д’Анжели () — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент кантона — Шаранта Приморская. Входит в состав округа Сен-Жан-д’Анжели. Население кантона на 2006 год составляло 16 160 человек.

Код INSEE кантона 1729. Всего в кантон Сен-Жан-д’Анжели входят 19 коммун, из них главной коммуной является Сен-Жан-д’Анжели.

Коммуны кантона 

 Антезан-ла-Шапель — население 356 чел.
 Аньер-ла-Жиро — население 905 чел.
 Бинье — население 384 чел.
 Курсель — население 435 чел.
 Фонтене — население 369 чел.
 Ла-Бенат — население 410 чел.
 Ла-Вернь — население 606 чел.
 Ланд — население 542 чел.
 Лез-Эглиз-д’Аржантёй — население 521 чел.
 Мазре — население 881 чел.
 Пурсе-Гарно — население 282 чел.
 Сен-Дени-дю-Пен — население 718 чел.
 Сен-Жан-д’Анжели — население 7424 чел.
 Сен-Жюльен-де-л’Эска — население 889 чел.
 Сен-Пардуль — население 206 чел.
 Тернан — население 305 чел.
 Варез — население 578 чел.
 Верван — население 203 чел.
 Вуассе — население 146 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Приморская Шаранта